Il doppio del torneo di tennis Taiwan Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Yayuk Basuki e Nana Miyagi che hanno battuto in finale Jo-Anne Faull e Kristine Kunce 6–4, 6–2

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1993